El nombre John Lynch puede referirse a varias personas:

 John Lynch (1927-), historiador británico.
 John D. Lynch (1942-), herpetólogo estadounidense.
 John Lynch (1952-), político estadounidense.
 John Lynch (1961-), actor británico.
 John Carroll Lynch (1963-), actor estadounidense.
 John Lynch (1971-), jugador estadounidense de fútbol americano.